Miejscowości w USA:
 Bull Creek – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
Gminy w USA:
 Bull Creek (ang. Bull Creek Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp